Die folgenden Personen waren oder sind als Weihbischöfe im Bistum Münster tätig:

Siehe auch 
 Liste der Bischöfe von Münster
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Literatur 
 Tibus, A: Geschichtliche Nachrichten über die Weihbischöfe von Münster: ein Beitrag zur Specialgeschichte des Bisthums Münster, 1862. Google Book

Einzelnachweise 

Munster, Weih